Джордж Ма́ртин:
 Мартин, Джордж Генри (1926—2016) — английский продюсер, работавший с группой The Beatles и другими музыкантами.
 Мартин, Джордж Реймонд Ричард (род. 1948) — американский писатель-фантаст, автор цикла «Песнь Льда и Огня».
 Мартин, Джордж Уиллард (1886—1971) — американский миколог, специалист по миксомицетам.